Вооружённые силы Монголии () были созданы на базе Монгольской народной армии (начальник штаба и главнокомандующий — Д. Сухэ-Батор) после победы Монгольской народной революции в 1921 году.

История 

Основой регулярной монгольской армии стали партизанские отряды, руководимые Монгольской народно-революционной партией.

Летом 1919 года в связи с проникновением на монгольскую территорию подразделений русских белогвардейцев из района Урги на западные окраины Монголии был переброшен конный отряд, которым командовал Хатан-Батар Максаржав. Отряд действовал в районах Хим, Хэмчиг, Туж и Танну, Чонгук. В районе Хэмчига монгольский отряд обнаружил отряд белоказаков и атаковал их в тот момент, когда они напали на подразделение РККА. После окончания боя, красноармейцы подарили командиру отряда тачанку (которая стала первой пулемётной тачанкой, поступившей на вооружение монгольских отрядов).

Решение о создании армии было принято 9 февраля 1921 года.

13 марта 1921 из партизанских отрядов были сформированы четыре конных полка (которые возглавили Б. Пунцаг, Б. Цэрэндорж, Хас-Батор и Базарсад), 16 марта 1921 было принято решение о переходе в наступление.

17—18 марта 1921 года монгольская армия осуществила первую боевую операцию — около 400 партизан атаковали Кяхту и разгромили гарнизон в Алтан-Булаке, после чего успешно преследовали противника до Барун-хара (Западной реки).

10 апреля 1921 года ЦК МНП и Временное правительство МНР обратились к СНК РСФСР с просьбой о оказании помощи против подразделений белых армий, действовавших на территории Монголии.

В конце мая 1921 года главный штаб МНРА находился в городе Кяхтинский Маймачен, здесь же проходило создание и переформирование отрядов МНРА (в это время основным источником оружия МНРА являлись трофеи, поэтому на вооружении отрядов имелось оружие самых различных систем, при переформировании отряды старались по возможности перевооружать однотипным оружием).

6 июня 1921 союзный Унгерну монгольский конный отряд Баир-Гуна попытался внезапно атаковать Маймачен, отряды МНРА и группа советских военных специалистов (которыми командовал Х. Б. Кануков) отбили атаку, нападавшие оставили 40 человек убитыми и ранеными и отступили, Баир-Гун был взят в плен.

22 июля 1921 года крупный монгольский отряд, которым командовал Хатан-Батор Максаржав, разгромил отряд белоэмигрантов из армии Унгерна в городе Улясутай.

В дальнейшем, монгольские войска совместно с Красной Армией и Народно-революционной армией Дальневосточной республики участвовали в боях на территории Монголии с китайскими милитаристами и Азиатской дивизией Р. фон Унгерна-Штернберга.

В августе 1921 военные специалисты пятой Народно-революционной армии разработали проект организации военной системы на базе советского военного опыта. В его основе содержался принцип территориальности при военных призывах и формирования постоянной кадровой армии.

Одновременно с созданием армии на основе системы конно-почтовых станций (существовавшей ещё до революции 1911 года, но к 1921 году сохранившейся лишь частично) была создана система военного снабжения: станции («уртоны») создавались на расстоянии 25-30 км, имели источник воды, возобновляемые запасы провианта, топлива и запасных лошадей.

В декабре 1921 года монгольский отряд, которым командовал Хатан-Батар Максаржав, окружил и принудил сложить оружие действовавший на монгольской территории отряд белогвардейцев, которым командовал полковник Хоботов.

Начальниками Генштаба в течение первых двух лет были советские военные специалисты: Лятте (март-апрель 1921), П. И. Литвинцев (апрель-сентябрь 1921), В. А. Хува (сентябрь 1921 — сентябрь 1922), С. И. Попов (1922—1923).

В июне 1923 года в Монголию была отправлена первая группа советских военных советников — 12 человек (Д. И. Косич, В. И. Дмитренко, Л. Я. Вайнер, А. О. Петров, Н. М. Главацкий, Н. С. Соркин, А. С. Орлов, Белоглазов, Бойко, Петровский и Шамин), которая оставалась в МНР до 1925 года.

Летом-осенью 1923 года основой монгольской армии были кавалерийские части. Рядовые цирики были одеты в тёмно-синие хлопчатобумажные халаты «дэли», мягкие сапоги «гутулы» и были вооружены карабинами, саблями и пиками. Командиры носили шёлковые халаты пёстрых расцветок, островерхие шапки и были вооружены пистолетами и револьверами различных систем. До приезда советской военной миссии в кавалерийских частях не было постоянного конского состава — каждая часть имела в 2-3 раза больше лошадей, чем требовалось по уставу, которые были собраны в табуны. Таким образом, бойцы и командиры не имели постоянных лошадей, что исключало возможность боевой подготовки и обучения конского состава. Артиллерия монгольской армии состояла из 76-мм русских орудий образца 1900 года и 75-мм японских орудий. Кроме того, в наличие было одно трофейное 75-мм орудие французского производства, но использовать его не представлялось возможным (и после создания военного музея его передали в музей).

По инициативе советской военной миссии в МНР были созданы первые промышленные предприятия по производству продукции военного назначения (сначала шорные мастерские в Урге, где было начато изготовление русского казачьего седла, заменившего ранее употреблявшиеся традиционные монгольские деревянные сёдла, затем обувные и швейные мастерские). Вслед за этим в монгольской армии была введена единая униформа по образцу РККА — брюки и гимнастёрки защитного цвета, серые шинели и сапоги.

В сентябре 1923 года на окраине Урги (в бывшем здании акционерного общества «Монголор») были открыты первые в МНР кавалерийское и артиллерийское училище.

С 1924 года для военнослужащих началось издание газеты «».

В 1925 году монгольские военнослужащие отказались от ношения косы (ранее традиционно считавшейся необходимым элементом облика монгольского воина).

16 октября 1925 в Монголии был принят закон о всеобщей воинской обязанности, с 1926 года началось создание временных отрядов народного ополчения, в которых проходили начальное военное обучение военнообязанные.

До 1926 года в штатах частей сохранялись знахари «лама-эмчи», в дальнейшем началось их замещение медицинскими работниками.

В середине 1920-х годов МНР участвовала в оказании военной помощи китайским войскам Фэн Юй-сяна. Монгольские военнослужащие участвовали в доставке советского оружия из Верхнеудинска в Калган, монгольское правительство бесплатно передало ему партию боеприпасов, в военных училищах МНР прошли обучение несколько десятков прибывших из Китая курсантов-баргутов.

В 1929 году был создан Совет национальной обороны.

В начале 1930 года СССР передал МНР первые бронемашины — шесть БА-27 и несколько броневиков «фиат» и «остин», позднее были переданы ещё два БА-27. С сентября 1930 года для военнослужащих началось издание газеты «».

В 1932 году из СССР в МНР прибыла группа военных специалистов и пограничников, которые оказали помощь в создании пограничных войск МНР (первые пограничные части МНР были созданы из подразделений 2-го кавалерийского корпуса МНР и начали функционировать в 1933 году).

В 1932—1935 гг. японо-маньчжурские войска неоднократно провоцировали вооружённые конфликты в приграничной полосе (в ходе боевых действий по защите границы МНР, несколько десятков монгольских солдат и командиров были награждены орденами и медалями, а двое — лётчик Д. Дэмбэрэл и мл. командир Ш. Гонгор — стали Героями МНР). Одним из самых серьёзных инцидентов в этот период времени стал захват японскими войсками монгольского пограничного поста в районе Халхин-сумэ с прилегающими к нему территориями.

В 1934 году военные расходы МНР составляли 34,7 % государственного бюджета. С мая 1935 по март 1936 года японские войска ещё несколько раз совершали вторжение на территорию МНР в местностях Булан-дэрс, Агат-Дулан и других местах, в связи с нарастанием военной опасности правительство МНР приняло решение увеличить военные расходы. В этот период времени произошло увеличение численности и повышение боеспособности монгольской армии, были созданы технические подразделения в кавалерийских частях, а также первые авиационные и бронетанковые части.

27 ноября 1934 года СССР и МНР заключили соглашение о взаимной поддержке.

В январе 1936 года обстановка на границе МНР и Маньчжоу-го осложнилась, в следующие месяцы имели место случаи вторжения японских самолётов в воздушное пространство МНР и обстрелы пограничных нарядов и пограничных застав МНР с территории Маньчжоу-го. Кроме того, в период с 16 января до 11 мая 1936 года в районах Хайласт Гол, Нурын-Обо и Баян-Обо пересечь границу и проникнуть на территорию МНР более 20 раз пытались диверсионные группы.

12 марта 1936 года между СССР и МНР был подписан Протокол о взаимопомощи.

В этот же день, 12 марта 1936 года имело место первое боевое применение бронетехники монгольской армии: взвод бронеавтомобилей, которым командовал старший лейтенант Сретэр, догнал и атаковал японо-маньчжурский отряд, совершивший атаку на монгольскую пограничную заставу Булун-Дерсу. Появление монгольских бронемашин стало полной неожиданностью для японо-маньчжур, они немедленно начали отступление к границе на четырёх грузовиках, отстреливаясь из винтовок. Не обращая внимания на винтовочный огонь противника, монгольские бронемашины пошли на сближение и открыли огонь из пулемётов по грузовикам, в результате два грузовика с пехотой были расстреляны, имелись потери и в двух других грузовиках, которые успели пересечь границу (позднее, на маршруте преследования были найдены выброшенные винтовки и труп убитого офицера, который вывалился из кузова ускользнувшего грузовика). После этого, до конца 1936 года СССР передал МНР 35 бронемашин БА-6 и 15 бронеавтомобилей ФАИ.

В 1939 году Монгольской Народно-революционная армия совместно с бойцами Красной армии участвовала в отражении японской агрессии против Монголии в ходе пограничной войны в районе реки Халхин-Гол. Потери МНРА в ходе этих событий составили 165 человек убитыми и 401 ранеными (по оценкам монгольского историка Ганболда общая сумма потерь составила 895 чел.).

В феврале 1942 года было создано народное ополчение МНР (конные отряды, формирование которых проходило по территориальному принципу).

В 1943 году в МНРА был упразднён институт военных комиссаров, которых заменили заместители офицеров по партийно-политической работе.

В октябре 1943 года была открыта офицерская школа имени Сухэ-Батора. Подготовка командных кадров монгольской армии проходила с учётом опыта советских войск, полученного в ходе Великой Отечественной войны.

В 1944 году был принят новый закон о всеобщей военной обязанности, введены звания генералов и офицеров.

10 августа 1945 года правительство МНР в соответствии с советско-монгольским соглашением о взаимопомощи 1936 года объявило войну Японии.

В 1945 году в Маньчжурской стратегической наступательной операции (9 августа — 2 сентября 1945) по разгрому Квантунской армии Японии участвовали четыре кавалерийские дивизии (5-я, 6-я, 7-я, 8-я кавалерийские дивизии), 7-я мотобронебригада, 3-й артиллерийский полк, один танковый полк, один полк связи и некоторые другие подразделения вооружённых сил МНР. Кроме того, в войне с Японией принимали участие отдельные подразделения пограничников МНР и формирования народного ополчения МНР. Основная часть монгольских войск участвовала в боевых действиях в составе конно-механизированной группы советско-монгольских войск под командованием ген.-полк. И. А. Плиева, подразделения народного ополчения МНР находились во втором эшелоне и обеспечивали охрану объектов и коммуникаций в тылу наступавших советско-монгольских войск.

В конце 1945 года вооружённая банда дезертиров из армии гоминьдана пересекла границу МНР у горы Мерген и вышла в Булганский сомон, захватив  — при этом, один монгольский пограничник был убит и ещё один — тяжело ранен (раненого ударили штыком через полушубок и оставили умирать, поскольку нарушители спешили быстрее уйти от места перестрелки). Нападавшие двинулись к одному из приграничных селений, но банда была окружена и уничтожена поднятыми по тревоге армейскими подразделениями и пограничниками МНР.

27 февраля 1946 года СССР и МНР заключили новый договор о дружбе и взаимопомощи.

8 июля 1948 года отряд армии гоминьдана численностью 136 человек пересёк китайско-монгольскую границу, вступивший в бой с нарушителями границы  был уничтожен, в преследовании нападавших участвовали поднятые по тревоге армейские подразделения и пограничники МНР.  стали Героями МНР (посмертно) и были навечно внесены в списки личного состава погранзаставы.

27 февраля 1951 года МНР был принят закон о защите мира, который установил наказание в виде тюремного заключения за пропаганду войны.

31 мая 1960 года КНР и МНР заключили договор о дружбе и взаимопомощи.

15 января 1966 года СССР и МНР заключили новый Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В сентябре 2015 года Президент Монголии объявил о статусе постоянного нейтралитета Монголии с трибуны ГА ООН.

Современное состояние 

Регулярные Вооружённые силы составляют 9700 человек (2018). Кадровый резерв 137 000 человек. Комплектование осуществляется по призыву, срок службы составляет 12 месяцев. Призываются мужчины в возрасте c 18 до 25 лет. Отсрочка от военной службы предоставляется студентам, молодым и многодетным отцам. Начальник генштаба вооружённых сил Монголии генерал-лейтенант Довчинсүрэнгийн Ганзориг (с 2019 года).

Военизированные формирования

Мобилизационные ресурсы — 819 тыс.чел., в том числе годных к военной службе 530,6 тыс. чел.

Военный бюджет Монголии в 2018 году составил 120 млн долл. США (1.1 процент от ВВП).

В Монголии официально существует право откупа от призыва на военную службу. Для освобождения от воинской службы призывник может уплатить установленную государством сумму: в 2009 году — 2,3 млн тугриков (порядка 1600 долларов США).

Сухопутные войска 
Численность 8,9 тыс. чел., 6 полков (укомплектованы не полностью), артиллерийский полк, танковые формирования, два легких пехотных батальона быстрого реагирования (один на стадии формирования), воздушно-десантный батальон.

Военно-воздушные силы и Противовоздушная оборона 

Численность 800 человек. Состав: 1 транспортная, 1 вертолётная эскадрилия, 2 полка ПВО, была истребительная эскадрилия. Прежде стоявшие на вооружении боевые самолёты МиГ-21 были сняты с вооружения.

Строительные войска 
Численность 5000 человек.

Звания 
 Высшие офицеры 
 Генерал (Генерал)
 Генерал-лейтенант (Дэслэгч генерал)
 Генерал-майор (Хошууч генерал)
 Бригадный генерал (Бригадын генерал)
 Старшие офицеры (Ахлах офицер)
 Полковник (Хурандаа) 
 Подполковник  (Дэд хурандаа)
 Майор (Хошууч)
 Младшие офицеры (Дунд офицер)
 Капитан (Ахмад)
 Старший лейтенант (Ахлах дэслэгч)
 Лейтенант (Дэслэгч)
 Прапорщики (Ахлагчийн цол)
 Главный прапорщик (Тэргүүн ахлагч)
 Прапорщик-наставник (Сургагч ахлагч)
 Старший прапорщик (Ахлах ахлагч)
 Прапорщик (Ахлагч)
 Младший прапорщик (Дэд ахлагч)
 Рядовые и сержанты
 Старший сержант (Ахлах түрүүч)
 Сержант (Түрүүч)
 Младший сержант (Дэд түрүүч)
 Старший рядовой (Ахлах байлдагч)
 Рядовой (Байлдагч)

Военные учения 

С 27 октября по 29 ноября 2008 года на территории Монголии состоялись российско-монгольские тактические учения «Дархан-1».

С 26 июня по 4 июля армии близ Пекина состоялись совместные китайско-монгольские учения «Миротворческая миссия-2009».

С 17 августа по 15 сентября 2009 года под Улан-Батором состоялись российско-монгольские учения «Дархан-2».

С 6 по 15 сентября 2010 года на российском войсковом полигоне Бурдуны (Кяхтинский район, республика Бурятия) состоялись российско-монгольские учения «Дархан-3».

С 5 по 10 сентября 2011 года на под Улан-Батором состоялись антитеррористические российско-монгольские учения Селенга-2011.

С 21 по 29 сентября 2012 года на российском войсковом полигоне Бурдуны состоялись российско-монгольские учения Селенга-2012.

С 9 по 19 сентября 2013 года на монгольском полигоне Дойтын Шар Уул состоялись антитеррористические российско-монгольские учения Селенга-2013.

Миротворческие операции 
С 2002 года Монголия участвует в миротворческой деятельности. За это время в разных операциях приняли участие 3200 монгольских военнослужащих. 1800 из них служили под мандатом ООН, а оставшиеся 1400 — под международным мандатом. В миротворческих операциях погибли 6 военнослужащих Монголии.

В настоящее время миротворцы из Монголии находятся в шести странах, в том числе в Сьерра-Леоне (с 2006 года, численность контингента около 250 военнослужащих) и Западной Сахаре. В ходе окончившейся миротворческой операции в Ираке монгольские военнослужащие служили вместе с польскими военными. Монгольский контингент численностью 150 человек обеспечивал безопасность периметра на базе Кэмп-Эхо на юге Ирака.

Вооружённые силы Монголии участвовали в международных военных операциях в Афганистане с 2003 по июль 2021 года, а с 2009 года более 2600 военнослужащих (в составе 13 смен) прошли службу в роте охраны в Северном командовании под руководством Германии в операции НАТО «Решительная поддержка». Монгольские миротворцы были полностью выведены из Афганистана и 6 июля 2021 года вернулись на родину.

Примечания

Литература 
 Л. Тойв. . Улаанбаатар, 1946.
 Л. Бат-Очир. Участие МНР во второй мировой войне // «Намын амьдрал», № 6, 1960. стр. 59-64
 генерал-лейтенант Б. Цог. Монгольской Народной армии — 45 лет // «Военный вестник», № 3, 1966. стр. 13-18
 Г. К. Плотников. Монгольская народная армия. М., Воениздат, 1971. — 104 стр.
 подполковник А. Марков. Вооружённые силы Монголии // "Зарубежное военное обозрение", № 10 (907), 2022. стр.35-39

Ссылки 

 Официальный сайт Министерства Обороны Монголии
 Фоторепортаж: Парад вооружённых сил Монголии. День «Национального флага». 10.07.2011
 Фотогалерея: Армия Монголии. Пограничные войска. Внутренние войска. Миротворческие силы Монголии. Парад в честь инаугурации нового президента Монголии. 18.06.2009 
 Международные учения «В поисках хана-2006» (репортаж и видео)